Фла́вио Кастелла́ни () — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Плеяда. В период с 1996 по 1998 год им совместно с двумя другими итальянскими астрономами было обнаружено в общей сложности 6 астероидов.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Gruppo Italiano Astrometristi 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов